Baby Mine (1917), een film van John S. Robertson en Hugo Ballin
Baby Mine (1928), een film van Robert Z. Leonard
Baby Mine (lied), een lied uit de film Dumbo